RLH steht für:
 Regent Low Height, Serie von Doppeldeckerbussen für London Transport, siehe Metro Cammell Weymann
 RWA Raiffeisen Ware Austria
 Ruili Airlines (ICAO-Code),  chinesische Billigfluggesellschaft

rLH steht für:
 rekombinantes Luteinisierendes Hormon

Abkürzung